Settimo cielo (Seventh Heaven) – film diretto da Frank Borzage (1927)
Settimo cielo (Seventh Heaven) – film diretto da Henry King (1937)
Settimo cielo (Cloud 9) – opera teatrale di Caryl Churchill (1979)
Settimo cielo (7th Heaven) – serie televisiva diretta e prodotta da Brenda Hampton (1996-2007)
Settimo cielo (Wolke 9) – film diretto da Andreas Dresen (2008)